Wieland je jméno (a příjmení) starogermánskéh  původu.

 Kovář Wieland – legendární kovář vyskytující se v mnoha germánských bájích
 Kovář Wieland (opera) od J. L. Belly

Nositelé jména 
 Wieland Wagner (1917–1966) – operní režisér, vnuk R. Wagnera

Nositelé příjmení 
 Heinrich Otto Wieland (1877–1957) – německý chemik, nobelista
 Christoph Martin Wieland (1733–1813) – německý spisovatel
 Johann Wolfgang Wieland (†1736) – slezský kartograf